Robert Bortuzzo (né le  à Thunder Bay dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Penguins de Pittsburgh au troisième tour, en soixante-dix-huitième position.

En 2009, il passe professionnel avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la LAH. Il joue son premier match avec les Pens dans la Ligue nationale de hockey le  chez les Kings de Los Angeles.

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis avec un choix de  au repêchage de 2016 en retour de Ian Cole.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Rangers de Kitchener || LHO || 63 || 2 || 12 || 14 || 67 || 9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2007-2008 || Rangers de Kitchener || LHO || 52 || 3 || 15 || 18 || 61 || 18 || 0 || 8 || 8 || 14
|-
| 2008-2009 || Rangers de Kitchener || LHO || 23 || 1 || 16 || 17 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 75 || 2 || 10 || 12 || 109 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 79 || 4 || 22 || 26 || 111 || 12 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 51 || 3 || 9 || 12 || 61 || 12 || 0 || 1 || 1 || 13
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 31 || 1 || 3 || 4 || 34 || - || - || - || - || -  
|-
| 2012-2013 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 15 || 2 || 2 || 4 || 27 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 54 || 0 || 10 || 10 || 74 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| rowspan=2 | 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || rowspan=2 | LNH ||37 ||2 ||4 ||6 ||68 || - || - || - || - || -
|-
| Blues de Saint-Louis || 13 || 1 || 1 || 2 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 40 || 2 || 1 || 3 || 52 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 38 || 1 || 3 || 4 || 15 || 10 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 72 || 4 || 9 || 13 || 41 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 59 || 2 || 8 || 10 || 47 ||  17 || 2 || 0 || 2 || 30
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 42 || 2 || 4 || 6 || 21 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Blues de Saint-Louis || LNH || 40 || 1 || 4 || 5 || 47 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 73 || 1 || 5 || 6 || 36 || 10 || 0 || 0 || 0 || 6

| 490 || 18 || 51 || 69 || 455 || 55 || 2 || 2 || 4 || 46

Trophées et honneurs personnels 
2018-2019 : champion de la coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Champion de la Coupe Stanley